Brejo Santo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brejo Santo (kommun), Ceará, 
 Brejo Santo (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar